Ока́мпо () — прізвище іспанського походження, яке носили або носять такі особи:

 Вікторія Окампо — аргентинська письменниця, перекладачка, літературний критик
 Октавіо Окампо — мексиканський художник
 Сільвіна Окампо — аргентинська поетеса

Ока́мпо () — назва, яку носять такі географічні об'єкти: